Dat zal ze leren! (Nederland), Nederlands televisieprogramma uit 2006
 Dat zal ze leren! (Vlaanderen), Vlaams televisieprogramma uit 2011